McClurg ist der Familienname folgender Personen:

 Edie McClurg (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 James McClurg (1746–1823), US-amerikanischer Arzt
 Joseph W. McClurg (1818–1900), US-amerikanischer Politiker
 Trevor McClurg (1817–1893), US-amerikanischer Maler und Fotograf